Die Abkürzung ECC steht für:

 Early Childhood Caries, Nursing-Bottle-Syndrom, frühkindliche Karies

 Egmont Comic Collection, Verlagsmarke für Comics
 Ehapa Comic Collection, ehemalige Verlagsmarke für Comics (heute: Egmont)
 Eisschnelllauf Club Chemnitz, Leistungsstützpunkt für Bundes- und Landeskader
 Electoral Complaints Commission, Wahlbeschwerdebehörde Afghanistans
 Electronic Climate Control, elektronische Klimaregelung in Kraftfahrzeugen
 Electronic Communications Committee, Ausschuss der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT)
 Electronic Customer Care, Maßnahmen zur Verbesserung und Aufrechterhaltung von Kundenbeziehungen auf elektronischem Wege
 Elliptic Curve Cryptography, ein asymmetrisches Kryptosystem
 Embedded Control Channel, siehe Synchrone Digitale Hierarchie
 Emulsion Cloud Chamber (‚Emulsionsnebelkammer‘), einen Detektortyp der Kern- und Hochenergiephysik
 Encyclopedia of Concise Concepts by Women Philosophers, Online-Begriffslexikon
 End Conscription Campaign, ehemalige Bewegung gegen die Wehrpflicht in Südafrika
 Error-Correcting Code bzw. Error Checking and Correction, Verfahren zur Fehlerkorrektur, siehe Fehlererkennung (ECC)
 Estimated Cost of Completion, geschätzte Kosten bis zur Fertigstellung oder bis zum Abschluss eines Projekts, siehe Projektplanung
 IIHF European Champions Cup, früherer Europapokalwettbewerb im Eishockey
 European Cheerleading Championship, die Europameisterschaft im Cheerleading
 European Christian Convention, Internationaler Zusammenschluss kirchlicher Organisationen zur Verbreitung der Ökumene 
 European Citizen Card, die geplante Europäische Identitätskarte
 European Coaching Company, Institut für die Aus- und Weiterbildung von Business Coaches (E.C.C.)
 European Coaster Club, der mitgliederstärkste europäische Achterbahnfanclub
 European Coatings Congress, Fachkongress für die Lackbranche im Rahmen der European Coatings Show
 European Commodity Clearing, Clearinghaus für börsliche und außerbörsliche Geschäfte mit Energie und energienahen Produkten
 European Consumer Center, dt. Europäisches Verbraucherzentrum (darunter das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz ZEV)
 Europe Continental Airways ehemalige französische Fluggesellschaft, siehe Crossair Europe (ICAO-Code, zum offiziellen Namen)
 European Copyright Code,  Entwurf für ein Europäisches Urheberrecht, siehe Wittem-Projekt
 European Cricket Council, der europäische Cricket-Dachverband
 Ewals Cargo Care, europäisches Logistikunternehmen
 External Chest Compression (externe Thoraxkompression); siehe Herzdruckmassage
 Extra corporal circulation auch Herz-Lungen-Maschine genannt

EC-C steht für:
 Provinz Carchi in Ecuador (ISO 3166-2)

ECC